Объезд может означать:
 Объезд — отклонение от «прямого» пути.
 Объезд — часть леса под надзором объездчика.
 Объезд — посещение многих мест.
 Объезд — группа всадников, то же, что и конный разъезд.

Кино и телевидение 
 «Объезд» — американский фильм 1945 года.
 «Объезд» — британский фильм 2016 года.
 «» — американский фильм 2016 года.

 «Объезд» — эпизод (1997) телесериала «Секретные материалы».
 «Объезд» — американский телесериал (2016—2019).

Музыкальные альбомы 
 Объезды — альбом (2008) Шерил Кроу.
  — альбом (2016) Синди Лопер.

Прочее 
 Объезд — деревня в Володарском районе Нижегородской области России.

См. также 
 Объездная дорога
 Объездное шоссе
 Объезжий голова

Примечания

Литература